Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Cliff Drysdale e Roger Taylor che hanno battuto in finale Frank Froehling e Charlie Pasarell 7-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1972